Johann Heidegger ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Heidegger (1633–1698), Schweizer Theologe
 Johann Jacob Heidegger (1659–1749), Schweizer Impresario
 Johann Ulrich Heidegger (1700–1747), Schweizer Maler, siehe Hans Ulrich Heidegger 

Siehe auch:
 Hans Heidegger